Antonio Stradivari – budowniczy instrumentów muzycznych
 Stradivarius – instrument smyczkowy o najwyższej jakości (głównie Antonio Stradivari i jego następcy) 
 Stradivarius – marka odzieżowa
 Stradivarius – film włoski z 1989
 Stradivarius – włoska wytwórnia płytowa